John Melin kan avse
John Melin (1895–1966), skådespelare
John Melin (1921–1992), grafisk formgivare och reklamman